Гентнер — фамилия. Известные носители:
 Гентнер, Вольфганг (1906—1980) — немецкий физик-ядерщик.
 Гентнер, Дайана (более известна под фамилией Хайленд; 1936—1977) — американская актриса.
 Гентнер, Кристиан (род. 1985) — немецкий футболист.
 Гентнер-Фишер, Эльза (1883—1943) — немецкая оперная певица.